Amerikai Egyesült Államok
 Willowbrook (DuPage megye, Illinois)
 Willowbrook (Will megye, Illinois)
 Willowbrook (Kalifornia)
 Willowbrook (Kansas)
 Willowbrook (Staten Island), New York
 Kanada
 Willowbrook (Saskatchewan)